Slag bij de Nijl (1798), ook bekend als eerste slag bij Aboekir
 Slag bij Aboekir (1799), veldslag op 25 juli 1799
 Tweede slag bij Aboekir (1801)